Brahma steht für:
 Brahma, einer der Hauptgötter im Hinduismus
 Brahma Kumaris, hinduistische Sondergemeinschaft
 Brahma-Sutra, brahmanisches Schrifttum

Zoologisches:
 Brahma (Huhn), sind eine alte Hühnerrasse
 Brahma-Kauz, eine Eule, die vom Südiran über Indien, Sri Lanka bis nach Indochina verbreitet ist

Weiteres:
 Brahma (Bier). ein Bier, das von der gleichnamigen brasilianischen Firma hergestellt wird

Brahma ist der Nachname folgender Personen:
 Pierre Brahma, französischer Zauberkünstler, zweimaliger Weltmeister, siehe Liste der Weltmeister der Zauberkunst

Siehe auch:
 Brama (Begriffsklärung)
 Bramah (Begriffsklärung)